Бычиха — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Бычиха — агрогородок в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Бычиха — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Бычиха — деревня в Костромском районе Костромской области (Кузнецовское сельское поселение).
 Бычиха — деревня в Костромском районе Костромской области (Чернопенское сельское поселение).
 Бычиха — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Бычиха — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Бычиха — село в Хабаровском районе Хабаровского края.

Реки 
 Бычиха — река в России, приток Усты.
 Бычиха — река в России, приток Туманшета.
 Бычиха — река на Украине, приток Свиги.

Горы 
 Бычиха — гора в Краснотуранском районе Красноярского края.